Orsen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Orsen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun,  (2,39 km²)
Orsen (Folkärna socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun, 
Orsen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (71,6 ha)
Stora Orsen, sjö i Borlänge kommun och Gagnefs kommun,  (16 ha)
Lilla Orsen, sjö i Gagnefs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn